Koski (finnisch für Stromschnellen) ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Koski (* 1946), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ilkka Koski (1928–1993), finnischer Boxer
 Markku Koski (* 1981), finnischer Snowboardfahrer
 Yrjö Korholin-Koski (1900–1978), finnischer Marathonläufer

Koski steht außerdem für folgende Orte:

 Hämeenkoski, ehemalige Gemeinde in Südfinnland, die bis 1995 Koski Hl hieß
 Koski Tl, eine Gemeinde in Südwestfinnland
 Koski-Gletscher in der Antarktis